Бордачев (Бордачёв) — фамилия; имеет женскую форму Бордачева.
 Бордачёв, Максим Александрович (род. 1986) — белорусский футболист, защитник клуба «Томь» и сборной Белоруссии.
 Бордачев, Тимофей Вячеславович (род. 1973) — российский политолог, специалист в области международных отношений.